Бајрам Северџан је македонски глумац ромског порекла.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1990.-те
|-
| 1997. || Циганска магија || Барам-Коџак
|-
| 1998. || Црна мачка бели мачор || Матко Дестанов
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2000.-те
|-
| 2004. || Како сам убио свеца || Средовечни човек
|-
| 2004. || Случајна сапутница || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2010.-те
|-
| 2012. || Треће полувреме || 
|-
| 2014. || До балчака || 
|-
| 2016. || На млечном путу || Проводаџија
|-
| 2017. || Iron story || Перхан
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Ромски глумци
Македонски глумци